8 Armia (III Rzesza)
 8 Armia (Wielka Brytania)
 8 Armia (ZSRR)
 8 Armia Lotnicza
 8 Gwardyjska Armia
 8 Armia (Imperium Rosyjskie)
 8 Armia (Cesarstwo Niemieckie)